Кидаль может означать:

 Кида́ль () — область (провинция) в Мали;
 Кидаль () — город на северо-востоке Мали.